Oltina falu Romániában, Călărași megyében
 Oltina község Romániában, Constanța megyében